

Населені пункти та їхні частини

 Барбарка — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Барбарка — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Барбарка — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Барбарка — частина села Бранно в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки